A Metadados Assessoria e Sistemas é uma empresa especializada em Sistema de RH e oferece produtos e serviços como Folha de Pagamento. Além disso, presta suporte e treinamento para clientes de diferentes segmentos, em todo o país.

Referência no mercado de tecnologia para RH, a Metadados possui a Certificação Internacional Suporte a Software (CSS - Certified Software Support) da HDI e figura entre as “Melhores Empresas para Trabalhar” (GPTW), Fornecedores de Confiança e Melhores Fornecedores para RH. A Metadados está no mercado há mais de 30 anos e conta com matriz, em Caxias do Sul/RS, unidades em Porto Alegre/RS e em Barueri/SP, bem como canais e parceiros em todo o território nacional.

História da Metadados 
A Metadados foi fundada em 1986 por José Valdocir Casarotto. Desde a sua origem, a Metadados dedicou-se a fornecer softwares e serviços para a gestão de recursos humanos. Seu primeiro produto foi um sistema de folha de pagamento, escrito em linguagem Cobol, desenvolvido pelo próprio Casarotto.Com o passar dos anos, a gestão de Recursos Humanos passou a ser mais sofisticada, exigindo ferramentas tecnológicas mais apuradas, adequadas à evolução da área. A Metadados acompanhou esta evolução, não somente aperfeiçoando a sua folha de pagamento, mas oferecendo um sistema completo de gestão de Recursos Humanos, envolvendo a Administração de Pessoal, com os módulos de Folha de Pagamento e integração bancária, Gestão de Benefícios, Controle de Frequência; a área de Gestão de Pessoas com os módulos de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Gestão de Cargos e Salários e Avaliação de Desempenho; a área de Saúde e Segurança com os módulos de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho e as ferramentas de gestão como o Portal do RH e os Indicadores. 

Esta trajetória, que acumulou êxitos desde a sua origem, não foi solitária. De um lado, havia uma equipe especializada, de alto nível, que tornou os produtos e serviços de suporte e consultoria da Metadados uma referência de excelência no setor. De outro lado, houve o respaldo de marcas como Unimed Nordeste, Neobus, Santa Clara, Comercial Zaffari, Black and Decker, Dakota, Super Carol, Beira-Rio, Florense, Unicasa, Hospital Hernesto Dornelles, Kley Hertz, Stemac, Miolo, Grupo Marista dentre outras empresas de prestígio no mercado e na sociedade em geral, que nos honram com a sua escolha e preferência.

O reconhecimento, por parte de seus clientes e do segmento, levou a empresa à procura de novos mercados e oportunidades. Em 2009, abriu unidade em São Paulo e em 2013 em Porto Alegre. Atualmente, conta com cerca de 200 colaboradores e atende mais de 1.200 clientes, de diversos setores (indústria metal-mecânica, moveleira, calçadista, varejo, indústria da construção, setor da educação, setor da saúde, entre outros).

A Metadados também reconhece a importância de ser ativa em relação à responsabilidade social, buscando colaborar em ações que promovam a cultura e o bem-estar. Por tudo isso, pela sua história, pelas suas conquistas, pelo seu presente e pela sua visão de futuro, a Metadados consolidou-se como uma referência para os seus clientes, funcionários, parceiros, fornecedores e a sociedade em geral, evidenciando a sua disposição em continuar crescendo e evoluindo, comprometida com o ideal de excelência que sempre pautou a sua trajetória.

Premiações 
•	Melhores Empresas para Trabalhar América Latina 2016

•	Melhores Empresas para Trabalhar Brasil 2015 e 2019

•	Melhores Empresas para Trabalhar TI de 2011 a 2019

•	Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande do Sul de 2011 a 2019

•	 Melhores Empresas para Trabalhar na Serra Gaúcha 2019

•	Melhores Fornecedores para RH de 2015 a 2020

•	Fornecedores de Confiança de 2009 a 2019

•	Certificação Internacional Suporte a Software (CSS - Certified Software Support) da HDI - 2019

Referências